Алекса́ндр Алекса́ндрович Ря́бов: Рябов, Александр Александрович  (1926—1971) — Герой Советского Союза.
 Рябов, Александр Александрович (1940—2000) — советский и российский кинооператор.

Примечания